Il Collio Goriziano Friulano riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi citrini.
odore: delicato, gradevole con profumo caratteristico.
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico.

Periodo di Invecchiamento 
Secondo il disciplinare della DOC Collio articolo 7: 
"I vini bianchi e rossi … possono adottare la specificazione aggiuntiva "riserva", purché:
…
i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1º novembre dell'anno di produzione delle uve."
Il Friulano è un vino che si consuma fresco e non si ha notizia di aziende appartenenti alla DOC Collio che producano un Friulano riserva.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Friulano